является днем празднования в честь женщин, который ежегодно состоится 20 октября во Вьетнаме.

История 
20 октября 1930 года Союз женщин Вьетнама был официально учрежден. Чтобы отметить это событие, Коммунистическая партия Вьетнама решила назначить 20 октября каждого года, как традиционный день этой организации, и отметить этот день как «День вьетнамской женщины».

Проведение 
По всему Вьетнаму в этот день проводятся разнообразные культурные мероприятия, связанные с женщинами. Многие учреждения и компании проводят награждения женщин за выдающиеся достижения в некоторых областях.

Многие компании, особенно супермаркеты и торговые центры, делают скидки для женщин и дарят им подарки.

20 октября 2007 был создан первый телеканал, посвященный женщинам — «HTVC Женщины».

В эти дни, рынок женских подарков, особенно цветов и украшений очень разнообразный, многие люди готовы тратить большие суммы денег, чтобы иметь особый дар за их самоотверженную интерес, а также в 20 октября во многих улицах в некоторых крупных городах во Вьетнаме, таких как Хошимин и Ханой уже возникают дорожные пробки, потому что количество автомобилей резко растет, особенно ночью.

Примечания

Ссылки 
 Праздники и фестивали во Вьетнаме

См. также 
 Праздники Вьетнама

Женские праздники
Праздники во Вьетнаме
Праздники 20 октября
Появились в 1930 году
1930-е годы во Вьетнаме